

Geografia 
 Cabella Ligure – comune italiano

Persone 
 Antoniotto da Cabella – mercante e politico italiano
 Cesare Cabella – politico italiano
 Rémy Cabella – calciatore francese
 Salvatore Cabella – nuotatore e pallanuotista italiano